Horvátország
 Bankovci, falu Izdenc községben, Verőce-Drávamente megyében
 Bankovci, falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
 Bankovci, falu Crna Trava községben, a Jablanicai körzetben